Il maestro di scherma (El maestro de esgrima) – romanzo di Arturo Pérez-Reverte del 1988
Il maestro di scherma (El maestro de esgrima) – film del 1992 diretto da Pedro Olea